Сухаревка — топоним:

Населённые пункты

Россия 
 Сухаревка — деревня в Мелеузовском районе Республики Башкортостан.
 Сухаревка — деревня в Долгоруковском районе Липецкой области.
 Сухаревка — деревня в Майнском районе Ульяновской области.

Украина 
 Сухаревка — село в Народичском районе Житомирской области.

Другие объекты 
 Сухаревка — река в России, приток Камы.
 «Сухаревка» — разговорное название Сухаревского рынка. См. Ново-Сухаревский рынок.

См. также 
 Сухаревская
 Сухаревский
 Сухаревская